Il doppio femminile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1994, facente parte del WTA Tour 1994, ha avuto come vincitrici Gigi Fernández e Nataša Zvereva che hanno battuto in finale Gabriela Sabatini e Brenda Schultz 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Gigi Fernández /  Nataša Zvereva (Campionesse)
 Larisa Neiland /  Rennae Stubbs (quarti di finale)
 Katrina Adams /  Manon Bollegraf (quarti di finale)
 Amanda Coetzer /  Inés Gorrochategui (quarti di finale)

 Assente
 Jill Hetherington /  Shaun Stafford (secondo turno)
 Laura Golarsa /  Mercedes Paz (primo turno)
 Mary Pierce /  Andrea Temesvári (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1994